Het wereldkampioenschap curling voor mannen 1962 werd van 15 tot en met 20 maart 1962 gehouden in Schotland. Canada won al diens wedstrijden, en werd zo voor de vierde keer op rij wereldkampioen.

Overzicht 
De vierde editie van het wereldkampioenschap werd gespeeld in twee steden: de eerste zes wedstrijden werden afgewerkt in Falkirk, de laatste zes in Edinburgh. Indien er play-offs nodig waren geweest, zouden deze ook in Edinburgh gespeeld worden.

Net als in 1961 was er één debutant: Zweden. Alle landen speelden tweemaal tegen elkaar. Canada won alle zes de wedstrijden die het speelde, en werd zo overtuigend wereldkampioen. De Verenigde Staten wonnen vier wedstrijden en eindigden zo op de tweede plaats. Het gastland won enkel de twee wedstrijden tegen Zweden, en kon zo nog net een plek op het podium veiligstellen. De Zweden verloren alle wedstrijden en eindigden als vierde.

Groepsfase

Eindstand

Externe links 
Officiële website Schotland 1962

Curling in 1962
Wereldkampioenschap curling
Curling
Sportevenement in Edinburgh
Falkirk